Torreblanca kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torreblanca (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Torreblanca (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar